

Жуантобе — село, Келеський район, Туркестанська область
 Жуантобе — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Жуантобе — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Жуантобе — село, Чиїлійський район, Кизилординська область